Otto Schulze ist der Name folgender Personen:
 Otto Schulze (Theologe) (1823–1884), deutscher evangelischer Theologe, Lehrer und Schriftsteller
 Otto Schulze (Wasserbauingenieur) (1868–1941), deutscher Wasserbauingenieur, Hochschullehrer und Politiker (DNVP)
 Otto Schulze (Landschaftsarchitekt) (1869–1930), deutscher Landschaftsarchitekt in Stettin
 Otto Schulze (Erfinder), deutscher Ingenieur und Erfinder 
 Otto Schulze (Jurist) (1880–1934), deutscher Verwaltungsjurist, Landrat in Pommern
 Otto Schulze (Maler) (Otto Schulze-Elberfeld; 1898–1976), deutscher Maler und Grafiker
 Otto Schulze (Heimatforscher) (* 1935), deutscher Heimatforscher
 Otto Schulze-Kolbitz (1874–nach 1913), deutscher Architekt
 Otto Schulze-Köln (1863–1936), deutscher Architekt, Redakteur, Kunstkritiker und Direktor der Handwerker- und Kunstgewerbeschule Elberfeld
 Otto Schulze-Rautenberg (1915–nach 1971), deutscher Jurist und Wirtschaftsmanager
 Otto Schulze-Steinen (1872–1966), deutscher Jurist und DJH-Funktionär
 Otto Friedrich Schulze (* 1929), deutscher Heimatforscher

Siehe auch:
 Otto Schultze (1884–1966), deutscher Generaladmiral
 Otto Schultze-Rhonhof (1897–1974), deutscher Verwaltungsjurist
 Otto Schulz